Алымов — русская фамилия; имеет женскую форму Алымова.

Фамилия 
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона упоминает два рода Алымовых. Предок одного из них (имя и отчество которого — неизвестны) был пожалован поместьем от царя Михаила Федоровича в 1613 г. Родоначальник другого рода, Никита Петрович Алымов, из солдатских детей г. Тулы (род. в 1790 г.), начал службу с рядового и в 1812 г. под стенами Смоленска произведен в офицеры.

Алымов 
 
 Алымов, Алексей Михайлович (1923—2009) — Герой Советского Союза.
 
 Алымов, Василий Кондратьевич (1883—1938) — советский этнограф.
 Алымов, Илья Павлович (1831—1884) — офицер Российского императорского флота, участник Крымской войны на Балтийском море, учёный и инженер.
 Алымов, Михаил Иванович (род. 1957) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Алымов, Николай Николаевич (1906—1955) — генерал-майор.
 Алымов, Пётр Степанович (1901—1964) — советский генерал-майор артиллерии.
 Алымов, Сергей Яковлевич (1892—1948) — русский советский поэт.

Алымова 
 Алымова, Алёна Сергеевна (род. 1981) — украинская актриса и режиссёр.
 Алымова, Глафира Ивановна (1758—1826) — фрейлина императрицы Екатерины II.
 Алымова, Серафима Никитична (в замужестве Бажина; 1839—1894) — русская переводчица и детская писательница.

Топоним 
 Алымова — село, Карачевский район, Брянская область.
 Алымов переулок — переулок в Восточном административном округе города Москвы на территории района «Богородское»; назван так в честь одноимённый деревни, бывшей ранее на этом месте.

Примечания